Niemcy:
 Duderstadt – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Osoby:
 Hermann Duderstadt – niemiecki biolog